Maki puede referirse a: 
 Maki, Es del idioma quechua (la más extendida en el Imperio de los incas o Tahuantinsuyo), significa Manos
 Maki, abreviatura del nombre del personaje de ficción Makinavaja;
 Maki, personaje que aparece en la serie de videojuegos Final Fight;
 Maki (1974-), actriz argentina de telenovela;
 Maki, nombre común de la planta Ambrosia peruviana;
 Maki de cola anillada, nombre menos frecuente del mamífero comúnmente conocido como lémur de cola anillada (Lemur catta);
 Maki, palabra japonesa que significa «rollo» o «cinta» y que se usa, por ejemplo, en:
Makizushi, una variedad de sushi envuelta en una cinta de alga nori;
 Hachimaki, una cinta (maki) que se pone alrededor de la cabeza, cubriendo la frente (hachi);
 Maki Engineering, constructor de Fórmula 1 de los 70;
 Maki, seudónimo del bajista Marco Coti Zelati de Ma Banda italiana Lacuna Coil;
 MAKI, Exvocalista de Bemani activa desde 2001 hasta 2009;
 Maki Nishikino, Personaje del anime Love Live!, interpretado por Hori Eriko (Pile);
 Honoka Maki, Personaje del anime Kiznaiver;
 Maki Harukawa, Personaje del juego Danganronpa V3: Killing Harmony de la saga de videojuegos Danganronpa.
 Maki Zenin es uno de los personajes de la serie anime Jujutsu Kaisen.

Historia-Política 
 Maki o Partido Comunista Israelí (histórico), agrupación política árabe-israelí (1948-1973) fundada con la unificación del Partido Comunista Palestino y los Partido Comunista de la Tierra de Israel.
 Maki o  Partido Comunista Israelí (Rakah), agrupación política árabe-israelí que por posición marcadamente antisionista y por la creación de dos naciones, se separó (1965-presente) del Partido Comunista Israelí (histórico) prosionista.

Homófonos 

 Maqui